Дивізіон 2: 1972 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 36 клубів, розділені на три групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1972 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІК «Сіріус» (Уппсала), ІФ СААБ (Лінчепінг) і ІФ «Ельфсборг» (Бурос), які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група 

|-style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|ІК «Сіріус» (Уппсала)|| 22 || 13 || 7 || 2 || 43 || 16 || 27 || 33
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 22 || 13 || 3 || 6 || 41 || 22 || 19 || 29
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 22 || 11 || 6 || 5 || 42 || 23 || 19 || 28
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 22 || 10 || 6 || 6 || 36 || 23 || 13 || 26
|-
| 5 ||style="text-align:left"|«Брюнес» ІФ (Євле)|| 22 || 11 || 3 || 8 || 28 || 25 || 3 || 25
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Ельвше АІК|| 22 || 10 || 4 || 8 || 38 || 25 || 13 || 24
|-
| 7 ||style="text-align:left"|ІФК Сундсвалль|| 22 || 9 || 5 || 8 || 23 || 25 || -2 || 23
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 22 || 7 || 8 || 7 || 28 || 26 || 2 || 22
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Домше ІФ|| 22 || 8 || 5 || 9 || 25 || 31 || -6 || 21
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|«Єфле» ІФ (Євле)|| 22 || 8 || 1 || 13 || 36 || 50 || -14 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Кубікенборгс ІФ|| 22 || 3 || 3 || 16 || 22 || 59 || -37 || 9
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 22 || 2 || 3 || 17 || 14 || 51 || -37 || 7
|}

Центральна група 

|-style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 22 || 14 || 5 || 3 || 52 || 22 || 30 || 33
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Шевде АІК|| 22 || 13 || 4 || 5 || 39 || 27 || 12 || 30
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 22 || 9 || 7 || 6 || 43 || 33 || 20 || 25
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 22 || 9 || 6 || 7 || 46 || 40 || 6 || 24
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІФ «Броммапойкарна» (Стокгольм)|| 22 || 8 || 6 || 8 || 36 || 37 || -1 || 22
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Ничепінг БІС|| 22 || 8 || 6 || 8 || 40 || 42 || -2 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 22 || 7 || 7 || 8 || 38 || 28 || 10 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|КБ Карлскуга|| 22 || 6 || 9 || 7 || 33 || 28 || 5 || 21
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Арвіка|| 22 || 7 || 7 || 8 || 32 || 32 || 0 || 21
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 22 || 7 || 5 || 10 || 27 || 38 || -11 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|«Спонга» ІС (Стокгольм)|| 22 || 6 || 4 || 12 || 21 || 44 || -23 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Тідагольм ГІФ|| 22 || 3 || 4 || 15 || 19 || 55 || -36 || 10
|}

Південна група 

|-style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|ІФ «Ельфсборг» (Бурос)|| 22 || 18 || 2 || 2 || 53 || 14 || 39 || 38
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Гетеборг|| 22 || 14 || 4 || 4 || 41 || 22 || 19 || 32
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Треллеборг|| 22 || 11 || 5 || 6 || 36 || 23 || 13 || 27
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 22 || 10 || 4 || 8 || 37 || 31 || 6 || 24
|-
| 5||style="text-align:left"|«Гальмія» ІС (Гальмстад)|| 22 || 8 || 7 || 7 || 30 || 29 || 1 || 23
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Гесслегольмс ІФ|| 22 || 9 || 4 || 9 || 28 || 27 || 1 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 22 || 9 || 3 || 10 || 33 || 32 || 1 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Блумстермола ІК|| 22 || 9 || 2 || 11 || 34 || 42 || -8 || 20
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Істад|| 22 || 8 || 3 || 11 || 31 || 36 || -5 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|«Скугенс» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 5 || 3 || 14 || 28 || 44 || -16 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Кунгсгамнс ІФ|| 22 || 3 || 7 || 12 || 24 || 42 || -18 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Персторпс СК|| 22 || 4 || 4 || 14 || 19 || 52 || -33 || 12
|}

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1972 у шведському спорті